Суперкубок Фарерських островів з футболу 2009 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 березня 2009 року між чемпіоном та володарем кубка Фарерських островів ЕБ/Стреймур і віце-чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на faroesoccer.com 

2009
Фарерські острови